Arthez ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Arthez-d’Armagnac, Gemeinde im Département Landes
Arthez-d’Asson, Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
Arthez-de-Béarn, Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
Kanton Arthez-de-Béarn im Département Pyrénées-Atlantiques